Název Hlásná Lhota má více sídel:
 Hlásná Lhota (Podhradí), část obce Podhradí v okrese Jičín
 Hlásná Lhota (Záblatí), část obce Záblatí v okrese Prachatice

Externí odkazy 
 

 Hlásná Lhota